Művészet
Euphoria – a svéd Loreen dala, a 2012-es Eurovíziós Dalfesztivál győztese
Euphoria (Def Leppard-album)
Euphoria (Enrique Iglesias-album)
Informatika
Euphoria szoftver, játékmotor
Euphoria programozási nyelv